Saint-Rome-de-Dolan foi uma antiga comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estendia-se por uma área de 32,63 km². 

Em 1 de janeiro de 2017, passou a fazer parte da nova comuna de Massegros Causses Gorges.

Demografia 

Antigas comunas de Lozère